

Allemagne

Empire allemand 
  d'artillerie de campagne de la  d'infanterie
  de cavalerie de la  d'infanterie
  d'infanterie de la  d'infanterie
  d'infanterie de réserve de la  de réserve

Allemagne fédérale

Canada 
  Groupe-brigade du Canada

Espagne

République d'Espagne

États-Unis 
  d'infanterie légère

France 
  d'infanterie de la  d'infanterie

Irak 
  du Hachd al-Chaabi

Royaume-Uni (et Empire britannique)

Ukraine 
  d'aviation tactique

Union soviétique/Russie